Ivarsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ivarsholmen, Lovisa, Nyland, 
 Ivarsholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Ivarsholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar